The Great Milenko — четвёртый студийный альбом американской хип-хоп-группы Insane Clown Posse, выпущенный 25 июня 1997 года, на лейблах Hollywood Records и на Psychopathic records. В альбом вошли 2 сингла, «Halls of Illusions» и «Hokus Pokus». Является 4-й джокер-картой из «Dark Carnival» саги, тексты песен описывают «The Great Milenko», некроманта и иллюзиониста, который пытается обмануть людей в жадности и других подобных грехах.

Об альбоме 
The Great Milenko был записан и выпущен на принадлежащем компании Disney лейбле Hollywood records. Из-за сильно обсценного содержания песен лейбл попросил группу убрать из альбома несколько песен. Через несколько часов после выпуска альбома Hollywood удалил оставшийся тираж альбома в ответ на критику со стороны Южной баптийской церкви, которая считала, что альбом не вписывается в семейный образ Диснея, так же считала и сама компания, хотя Disney утверждал, что альбом был выпущен под контролем со стороны обзора совета. После окончания контракта с Hollywood records Insane Clown Posse подписали контракт с Island Records, который согласился выпустить первоначальную версию альбома.

Музыка Great Milenko в основном состоит из рок-звучаний. В число гостей на альбоме вошли такие рок-звёзды, как Элис Купер, Стив Джонс и Слэш. Несмотря на то, что альбом был плохо принят критиками, он дебютировал на 63 строчке в Billboard Charts, и стал платиновым.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Insane Clown Posse
Альбомы Psychopathic Records